Бутаково — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бутаково — село в подчинении горадминистрации Риддера Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Бутаково — село в Качугском районе Иркутской области.
 Бутаково — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Бутаково — село в Вознесенском районе Нижегородской области.
 Бутаково — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Бутаково — село в Знаменском районе Омской области.
 Бутаково — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Бутаково — микрорайон в городе Химки Московской области.